

Geografia 
 Chũ – capoluogo del distretto di Luc Ngan, Vietnam

Sigle 
 Christelijk-Historische Unie – partito politico olandese

Codici 
 CHU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chuathbaluk, Alaska (Stati Uniti d'America)
 chu – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua antico slavo ecclesiastico
 CHU – codice ISO 3166-2:RU del Circondario autonomo della Čukotka

Mineralogia 
 Chu – abbreviazione di clinohumite

Mitologia 
 Chu o Shu – divinità egizia

Persone 
 Chu Hui (1969) – ex cestista cinese
 Chu Miu (1981-2022) – cantante taiwanese
 Chu Tsai-feng (1966) – ex cestista taiwanese
 Chu Yung-hsu (1981) – ex cestista taiwanese
 Chu Yung-kwang (1931-1982) – calciatore sudcoreano
 Chuan Chu (1919-2011) – informatico cinese
 Jacky Chu (1979) – cantante e attore taiwanese
 Jon M. Chu (1979) – coreografo, regista e produttore cinematografico statunitense
 Judy Chu (1953) – politica statunitense di origini cinesi
 Julie Chu (1982) – hockeista su ghiaccio statunitense di origini cinesi e portoricane
 Ken Chu (1979) – cantante e attore taiwanese
 Lucifer Chu (1975) – scrittore, traduttore e critico letterario taiwanese
 Queenie Chu (1981) – modella, conduttrice televisiva e attrice hongkonghese
 Steven Chu (1948) – fisico e politico statunitense
 Yue Tai Chu (1966) – giocatore di calcio a 5 hongkonghese

Storia 
 Chu – antico stato cinese

Note